Ce terme peut désigner :
 Le hauban : barre ou câble servant à assurer la rigidité d'une construction. Le hauban, en aménagement paysager, sert à la stabilité et la reprise d'un arbre adulte récemment transplanté (Haubanage).
 Le hauban sur un voilier est un des câbles qui maintient le mât en position verticale.
 Le hauban est un des tubes métalliques composant le cadre d'un vélo.
 Hauban (Hautes-Pyrénées), commune de la région Occitanie.